Az SP rövidítés a következőkre utalhat:

Zene– popkultúra 
 Sean Paul – jamaicai dancehall-zenész
 Sex Pistols – brit punkegyüttes
 Skinny Puppy – kanadai együttes 
 Simon Phillips – angol dobos
 Simple Plan – kanadai pop-punk együttes
 Silversun Pickups – amerikai alt-rock együttes
 The Smashing Pumpkins – amerikai alt-rock együttes
 Snow Patrol – skót alt-rock együttes
 SP (1988) magyar rapper/énekes

Televíziós sorozatok 
 South Park – amerikai animációs televíziós sorozat
 Sheldon J. Plankton – a SpongyaBob Kockanadrág egy szereplője

Képregények– irodalom 
 Something Positive – népszerű webes képregény
 Sushi Pack – gyermekek számára készült képregény
 Strawberry Panic! – illusztrált japán novellák és a kapcsolódó munkák

Informatika– technológia 
 Scalable POWERparallel – az IBM SP és SP2 technológiái
 service pack – a szervizcsomag angol megnevezése
 Service Provider – szolgáltató
 Standard play – hanglemezek- kislemezek vagy videokazetták lejátszási sebességére vonatkozó szabvány
 signal processor – jelprocesszor
 Single-player – egyjátékosos üzemmód videojátékoknál
 Stack pointer – veremmutató a számítástechnikában
 Stored procedure – tárolt eljárás, egy adatbázisban tárolt programkód